Râul Câlnău se poate referi la:

 Câlnău - afluent al Argeșului
 Câlnău - afluent al Buzăului

Vezi și 
 Poșta Câlnău, o comună din județul Buzău, Muntenia, România

 Râul Câlnic (dezambiguizare)

Toponime românești